Котра ( транслит. Kotra , бел. Котра ) — деревня в Гродненском районе Гродненской области. Входит в состав Обуховского сельсовета.

Название 
Деревня получила название от реки Котра, которая протекает рядом.

История 

В 1550 году как уже действующий, отмечены в д. Котра римско-католическая церковь Гродненского деканата Виленской епархии. Но более поздних сведений о святыне в Котры пока не найдено. Возможно, костел был уничтожен во время «шведского потопа» и больше не возродился. В XIX в., когда деревня принадлежала Богаткам, здесь действовала часовня от Озерскому прихода. К 1839 г. на кладбище действовала греко-католическая часовня от Скидельской униатской церкви (возможно, речь идет про ту самую святыню). В межвоенное время часовня здесь уже не упоминалось, она могла исчезнуть во время Первой мировой войны. До 1939 г. верующие в Котры собирались при полихромной фигуры Девы Марии с маленьким Иисусом, которая стояла в барской усадьбе. Красноармейцы сбросили фигуру Матери Божьей с пьедестала, тогда верующие перевезли ее в сад возле д. Гушицы. В 1990-х годах статуя была перенесена в Кашубинцы, где установлена перед входом в костёл  .

Действовала Церковь Георгия Победоносца  Гродненского благочиния Гродненской епархии. Не сохранились. Согласно надписи на иконе святого великомученика Георгия Победоносца, которую прихожане почитали как чудотворную, она была подарена в 1560 году Иваном Верощинским. В 1865 году церковь отстроена с помощью княгини Надежды Трубецкой, племянницы князя Константина Святополка-Четвертинского, скидельского помещика. 

До 29 сентября 1972 года поселок входил в состав Скидельского сельсовета .

Достопримечательности 
Рядом с деревней находилась церковь Георгия Победоносца.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гродненского района